Stadion Rot-Weiss steht für:

 Stadion Rot-Weiss, früherer Name für das Georg-Melches-Stadion in Essen
 KTHC Stadion Rot-Weiss, Sportverein in Köln